Ojo de Vidrio es una banda chilena de Ska y Reggae fundada el 2011 en medio del Movimiento Estudiantil en Santiago de Chile.

Historia

Año 2011 

A comienzos del año 2011, Álvaro Valenzuela (guitarra) y Pepe Garrido (batería) estudiantes iquiqueños radicados en Santiago de Chile, deciden formar una banda, para lo cual contactan a Gonzalo Espinoza (voz) y Daniel Carreño (teclados - trompeta). Luego de algunos ensayos e improvisaciones, la necesidad de incluir más instrumentos hacen que Daniel llame a su compañero de Música en la Universidad de Chile, Francisco Nanjarí (bajo), así mismo como Gonzalo contactaría a Akiro Hayashida (guitarra), amigo de la infancia de la ciudad de La Serena. Bajo esta formación inicial, y en medio de intermitentes presentaciones contextualizadas por las movilizaciones estudiantiles de aquel año (en cuales los integrantes participarían activamente), nace Ojo de Vidrio.
 
Entre covers de Los Fabulosos Cadillacs, Bersuit Vergarabat y Los Auténticos Decadentes, e influenciados por artistas como Manu Chao, Cultura Profética, Natiruts, Jorge Drexler, Los Tres, entre otros, la banda comenzó a circular por diversos espacios universitarios de la capital, principalmente en la Universidad de Chile, donde cursaban la mayoría de los integrantes. Es así como de la necesidad de tocar canciones propias, la banda comienza a adaptar y reinterpretar composiciones que Gonzalo Espinoza Bastías interpretaba anteriormente como solista acompañado de su guitarra acústica.
 
"No necesito canciones", "Mi Tumba", "A luquita" y la versión reggae/blues de "Baúles" irían formando la nueva identidad de la banda, a partir de lo cual se realizan algunas grabaciones informales que se empiezan a difundir por la red. El proceso de arreglos y composición continuaría con "La clave está en tu risa" y "La isla", espacio que concluiría con la composición de Álvaro (quien había participado de las bandas iquiqueñas, RestriXion y Astoreka), con la colaboración de Gonzalo, de "El verbo escondido", canción que cierra este primer proceso y comienza a plantear ya ciertas inclinaciones sociales de la banda.

Año 2012 

A mediados de 2012, cuando se empiezan a visualizar las posibilidades de plasmar este primer proceso en un disco, Akiro Hayashida decide dejar la banda por motivos personales. Ante esta situación la banda se reagrupa con el ingreso del iquiqueño Mario Cortés (guitarra), y suma a José Tolosa(percusión) y al copiapino Simón Varela (saxo), formación definitiva que ingresaría a finales de ese año al Subterráneo Homesick Estudio, bajo la producción musical de Rodolfo Sánchez, a grabar su primer disco.

Año 2013 

El 2013 la banda concreta el lanzamiento de "OJO DE VIDRIO" su homónimo primer disco, en una repleta Sala Master de la Universidad de Chile, además de presentar su primer videoclip "A Luquita" retratando el proceso de grabación del disco. A partir de allí la agrupación comenzaría a sumar importantes presentaciones: la Fonda Pobre de Guachupé junto a Ana Tijuox y Los Tetas, un concierto en la emblemática Sala Isidora Zegers, la transmisión en vivo realizada por la [Radio Juan Gómez Millas] en su aniversario N.º5, entre otras.

Año 2014 

 
2014 inicia lleno de noticias y novedades, Ojo de Vidrio realiza su primera gira por el país, embarcándose en una travesía por diversas ciudades del norte de Chile entre Viña del Mar e Iquique presentando su disco, además de su 2º videoclip "La clave está en tu risa" grabado en la localidad de Maitencillo. Este año sería uno de constante crecimiento compositivo, además de sumar nuevas presentaciones en bares de la capital, y en actividades de apoyo a organizaciones sociales.

Año 2015 

A inicios de 2015 la agrupación lanza “La Fianza”, Single Doble adelanto de lo que planean sea su 2º disco de estudio. El trabajo incluye “La Fianza” junto al brasileño Thiago Lyra, y “Fiesta en las calles”, y fue grabado y mezclado en Estudios Agartha y masterizado por el Premio Grammy Brad Blackwood, de Euphonic Masters.

Luego del lanzamiento la banda se encomienda en una gira, esta vez por el sur del país para presentar su nuevo trabajo y acercarse al público sureño. El tour consistió en 7 presentaciones entre Rancagua y Valdivia.

Discografía

Álbum de estudio 

 Ojo de Vidrio (2012)

Sencillos 

 2013 - Cuatro manos al timón
 2014 - La mesa

Colaboraciones 

 2015 - La Fianza (con Thiago Lyra)

Videografía 

 2013 - A luquita
 2014 - La Clave está en tu risa

Giras 

 2014 - Ojo de Vidrio 
 2015 - La Fianza Tour

Grupos de música de Chile